Peter van der Velden (politicus) - PvdA-politicus
Peter van der Velde (schrijver) -  Drentstalig schrijver
Peter van der Velde (shorttracker) - Nederlands shorttracker en voormalig wereldkampioen